activator (biochemie), een stof die de werking van een enzym versterkt
 activator (genetica), een eiwit dat de transcriptie van een gen of een groep van genen verhoogt
 activator (tandheelkunde), een in de tandheelkunde gebruikt ondersteuningsapparaat